Ги́льдебранд, Хи́льдебранд () — распространённая немецкая фамилия, современная форма древневерхненемецкого Hiltibrant и древнескандинавского Hildibrandr. Сложилось из слов hild («сражение», «битва») и brand («меч»).

Мужчины:
 Гильдебранд — псевдоним, под которым публиковался голландский теолог и писатель Николас Бетс (1814—1903).
 Гильдебранд — мирское имя папы римского Григория VII (1020—1085).
 Гильдебранд, Адольф фон (1847—1921) — немецкий скульптор.
  (1927—2006) — канадский хоккеист.
 Гильдебранд, Бруно (1812—1878) — немецкий экономист.
 Гильдебранд, Герман Христиан (1843—1890) — прибалтийский историк.
 Гильдебранд, Георг Фридрих (1764—1816) — немецкий фармаколог, химик, анатом.
  (1881—1983) — американский химик.
  (род. 1988) — американский автогонщик.
 Хильдебранд, Джон (род. 1942) — американский учёный в области нейронаук.
 Гильдебранд, Дитрих фон (1889—1977) — католический философ.
 Гильдебранд, Дэвид — философ.
 Гильдебранд, Захариус (1688—1757) — немецкий органный мастер.
 Гильдебранд, Иоганн Лукас фон (1668—1745) — австрийский архитектор.
 Гильдебранд, Камилло (1872—1953) — немецкий дирижёр.
  (род. 1941) — немецкий историк.
 Гильдебранд, Луи — французский велогонщик.
  (1824—1894) — немецкий лингвист.
 Гильдебранд, Теодор (1804—1874) — немецкий художник.
 Гильдебранд, Франц (1842—1898) — датский и русский скрипач.
 Гильдебранд, Фридрих (1898—1948) — обергруппенфюрер СС, гауляйтер, военный преступник.
 Гильдебранд, Ханс Олаф (1842—1913) — шведский историк культуры.
 Гильдебранд, Эдуард (1818—1868) — немецкий художник.
 Гильдебрант, Михаил Иванович (род. 1959) — мэр Тулунского муниципального района Иркутской области.
 Хильдебранд, Александр (1921—2005) — шведский шахматист.
 Хильдебранд, Тимо (род. 1979) — немецкий футболист, вратарь клуба «Шальке 04».
 Хильдебранд, Фридрих Герман Густав (1835—1915) — немецкий ботаник.
 Хильдебранд, Эрнст (1833—1924) — немецкий художник.

Женщины:
 Гильдебранд, Алиса фон (1923—2022) — католический философ.
 Хильдебранд, Брианна (род. 1996) — американская актриса.
 Хильдебранд, Марта (род. 1925) — перуанский лингвист и политик.
 Хильдебранд, Регина (1941—2001) — немецкий биолог и политик.
 Гильдебранд, Сара (род. 1986) — американская модель и порноактриса.
  (1897—1976) — немецкая актриса.
 Хильдебранд, Франциска (род. 1987) — немецкая биатлонистка, чемпионка Европы.
 Хильдебранд, Штефани (род. 1987) — немецкая биатлонистка, чемпионка Европы.

Персонажи:
 Гильдебранд — персонаж германской мифологии.

См. также 
 Гильдебрандт